Muraglione ima više značenja:
 Muraglione, Benevento
 Muraglione, Cosenza
 Muraglione, Pesaro-Urbino
 Muraglione, Reggio Emilia
 Muraglione, Salerno